Lysander (admiraal), Spartaans militair
Lysander (Shakespeare), personage uit Midsummer Night's Dream
Westland Lysander, Brits verkenningsvliegtuig